Ait Ouallal kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Ouallal (stamområde), Souss-Massa-Draâ, 
 Aït Ouallal (ort), Meknès-Tafilalet, 
 Aït Ouahlim (stamområde i Marocko, Souss-Massa-Draâ, lat 30,70, long -5,41), 
 Ait Ouallal (kommun i Marocko, Souss-Massa-Draâ), Zagora, 
 Ait Ouallal (kommun i Marocko, Meknès-Tafilalet), Meknes, 

Robotskapade Marockoförgreningar